Гео́ргий Влади́мирович Шило́вич (; 7 января 1924, Минск — 20 октября 2011, Минск) — белорусский советский прозаик, кинодраматург, переводчик, журналист. Член Союза писателей СССР (1961).

Биография 
Родился 7 января 1924 года в семье служащего в Минске.

До начала Великой Отечественной войны успел закончить первый курс Минского строительного техникума.

С декабря 1941 года — участник Минского подполья, с марта 1943 года — партизан в бригаде имени Железняка на Бегомльщине, с 1944 по 1945 годы служил в Советской Армии.

Окончил отделение журналистики Белорусского государственного университета (1951). Работал в редакциях газет «Мінская праўда» (1951—1953), «Зорька» (1953—1964). С 1965 года — ответственный секретарь, в 1978—1985 годы — заместитель главного редактора журнала «Беларусь».

Сценарии 
  «Родныя бярозы не спяць» (документальный)
  «Зялёны патруль» (документальный)
  «Трэба марыць» (документальный)

Библиография

Сборники очерков, рассказов и повестей для детей 
  («Твоя дорога») (1957)
  («Записка на стекле») (1960)
  («Школа у крепости») (1962)
  («Пионерская отвага») (1962)
  («Через пламя войны») (1963)
  («Тетрадь в чёрной обложке») (1965)
  («Черепаха без панциря») (1966)
  («Свет далёкого Алькора») (1973)

Повести для детей 
  («Туман идёт по следу») (журнал «Беларусь», 1963—1964)
  («Встреча с солнышком, или повесть о Петьке-флибустьере и некоторых его друзьях») (1981)

Сказки 
  («Талисман : Сказки») (2000)

Избранное 
  («Путешествие через лето») (1983)
  («Школа у крепости») (1986)
  («Солнечное утро : повести, рассказы, сказки») (2011)

Переводы 
Переводит на белорусский язык с русского и украинского языков.

В переводе на русский язык 
 Шилович, Г. В. Школа у крепости : повесть и рассказы / Г. В. Шилович; авториз. пер. с белорус. М. Горбачева. — Москва : Молодая гвардия, 1964. — 171 с.
 Шилович, Г. В. Тетрадь в чёрной обложке : Рассказы, очерки / Г. В. Шилович; Авториз. пер. с белорус. И. Соколовского. — Минск : Беларусь, 1967. — 152 с.
 Шилович, Г. В. Туман идет по следу : Повести / Г. В. Шилович; Авториз. пер. с белорус. — Минск : Беларусь, 1970. — 176 с.
 Шилович, Г. В. Черепаха без панциря : Повесть / Г. В. Шилович; Авториз. пер. с белорус. В. Идельсона. — Минск : Мастацкая літаратура, 1979. — 208 с.

В переводе на украинский язык 
 Шыловіч, Г. Туман іде по сліду : повісті / Г. Шыловіч; авториз. переклад з білоруської Н. Тищенко. — Київ : Веселка, 1977. — 159 с.

Награды и звания 
 Орден Отечественной войны 2 степени
 Медали

Примечания

Литература 
 Беларуская энцыклапедыя : У 18 т. Т. 18. Кн.1. — Мінск : БелЭн імя П. Броўкі, 2004. — С. 11.

Ссылки 
 Шыловіч Георгі

Члены Союза писателей СССР
Партизаны Великой Отечественной войны
Партизаны Белоруссии
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Детские писатели Белоруссии
Выпускники Белорусского государственного университета